Bill Buchanan – cantautore statunitense
 Bill Buchanan – personaggio della serie televisiva 24